Deux régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Hainault » :
 Le régiment de Hainault (1684-1762) ;
 Le régiment de Hainault renommé le  «  d'infanterie de ligne »

Homonymie d'unités militaires